«Параджанов» () — биографическая драма 2013 года режиссёров Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна о годах жизни кинорежиссёра Сергея Параджанова.

Премьера фильма состоялась 4 июля 2013 на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), затем, 13 июля 2013 на кинофестивале в Ереване (Армения). Во французский прокат фильм вышел 7 января 2015 года.

Сюжет 
Киев, 1958 год. Режиссёр Сергей Параджанов получает постановку. Он будет экранизировать повесть Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков».

На съемочной площадке в карпатском селе Параджанов тщательно выстраивает кадр, уделяет внимание мелочам, чем вызывает непонимание и раздражение у оператора фильма, который, вспылив, вызывает режиссёра на дуэль. Поединок назначен на утро. Тем же утром в клуб привозят проявленный материал, посмотрев который оператор признаёт в Параджанове гения. Дуэль отменяется.

Во время премьеры фильма «Тени забытых предков» на сцену выскакивает парень, который во всеуслышание сообщает о начавшихся арестах интеллигенции в Киеве и Львове. Параджанов объявляется националистом, на его родственников начинается давление на работе, в его окружение внедряют информаторов.

День рождения Параджанова. К нему в дом приходит молодой архитектор Арсений, сын большого начальника в ЦК. Между ними возникает дружба, которую отцу Арсения преподносят как проявление мужеложства.

Параджанов вынужден покинуть Киев: несмотря на то, что его фильм с успехом идёт по всему миру, он лишен работы и уезжает в Армению, где утвердили к постановке его сценарий. Однако спокойной работы нет и там. Отснятый материал нового фильма «Саят-Нова» затребовала Москва на просмотр.

Параджанов арестован и осужден к лишению свободы. Отбывает наказание в разных исправительно-трудовых колониях.

Тбилиси, 1983 год. Стареющий Параджанов без работы, его подкармливают соседи. В Тбилиси приезжает Марчелло Мастроянни, который вместе с министром культуры ГССР приходит в гости к Параджанову. Тот из приёма устраивает настоящий перфоманс. Вопрос Марчелло о том, над чем работает Параджанов ставит в тупик министра. Давид Абашидзе, которому дали постановку, уговаривает отдать её своему другу Параджанову. Принимается компромиссное решение: Абашидзе с Параджановым — сопостановщики нового фильма. После просмотра фильма «Легенда о Сурамской крепости» комиссия выражает крайнее неудовольствие результатом работы, а Параджанов уверен, что их слова — верный признак того, что снят гениальный фильм.

В ролях 

 Серж Аведикян — Сергей Параджанов
 Юлия Пересильд — Светлана Щербатюк, жена Параджанова
 Карэн Бадалов — Лаэрт
 Заза Кашибадзе — Давид «Додо» Абашидзе, режиссёр
 Юрий Высоцкий — Панин
 Антон Яковлев — Мурашов
 Роман Луцкий — Илья Григорьевич, оператор (прототип — Юрий Ильенко)
 Константин Войтенко — Дима, ассистент Параджанова
 Виктор Марвин — Арсений
 Михаил Пшеничный — Александр, осведомитель КГБ
 Андрей Фединчик — Миша
 Леся Островская — Татьяна
  — Марчелло Мастрояни
 Дареджан Хачидзе — Манана
 Владимир Кузнецов — ректор
 Алла Сергийко — Виолетта
 Осип Найдук — Петро
 Лина Будник — Евдокия
 Владимир Беляев — смотрящий в камере
 Сергей Малюга — зэк в лазарете
 Владимир Андреев — начальник
 Владимир Козырь — председатель комитета
 Алексей Комисарук — авторитет на зоне
 Анатолий Приймак — Толян, авторитет на зоне
 Борислав Борисенко — «шестёрка»
 Ольга Радчук — Мария
 Людмила Саченко — дежурная в гостинице
 Анна Карпова — девушка в автобусе
 Екатерина Кистень — администратор
 Ираклий Апакидзе — министр культуры
 Бека Элбакидзе — переводчик
 Малхаз Абуладзе — Мелик
 Гаяне Гаспарян — бухгалтер
 Зураб Набиашвили
 Константин Вартанян — «золотой мальчик»
 Нино Гомартели — мать Параджанова
 Алеко Махароблишвили — отец Параджанова
 Филипп Козлов — Сергей Параджанов в детстве
 Заза Бежашвили — художник
 Эка Мжаванадзе — журналистка
 Джордж Давадзе — Феликс
 Николай Кейван — ''парикмахер

Съемочная группа 
 Автор сценария: Елена Фетисова
 Режиссёры-постановщики:
 Елена Фетисова
 Серж Аведикян
 Оператор-постановщик: Сергей Михальчук

Призы и награды 
 2013 год
 Специальный приз жюри Международного кинофестиваля Festival du cinéma européen en Essonne (Франция)
 Специальный приз жюри таллинского кинофестиваля «Тёмные ночи» (Black Nights Film Festival) (Эстония)
 Номинация на Главный приз программы «К Востоку от Запада» кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия)
 Приз «Золотой Дюк» за лучший украинский фильм IV Международного Одесского кинофестиваля
 Приз за лучшую мужскую роль (Серж Аведикян) международного фестиваля артхаусного кино в Батуми (Batumi International Art-house Film Festival / BIAFF)

Примечания

Ссылки 
 «Параджанов» на Рускино.ру
 
 «Параджанов» на сайте INTERFILM Production Studio

Фильмы-биографии Украины
Фильмы-биографии Грузии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Армении
Фильмы о режиссёрах
Фильмы Украины 2013 года
Фильмы Армении 2013 года
Фильмы Грузии 2013 года
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma